Polaris je lahko:

 Drugo ime za zvezdo Severnico
 UGM-27 Polaris, ameriška jedrska balistična raketa
 Polaris (podjetje) - podjetje, ki izdeluje motorne sani